Cuch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Cuch (1943–2014), französischer Radrennfahrer
 Tadeusz Cuch (* 1945), polnischer Sprinter